Хлодвиг — древнегерманское имя, означает «славный боец» или «прославленный в боях». От него произошло имя Людовик и его производные.

На других языках 
  — 
  — Хлодовеус
 древнегерм. Chlodowech, Chlodwig

Известные личности 
Именно таким именем назывались следующие правители:
 Хлодвиг I или Клодвиг I Франкский (около 466—511) — король салических франков с 481 по 511 гг.
 Хлодвиг II (634—657) — король франков (639—658), из династии Меровингов.
 Хлодвиг III — король франков (675—676), из династии Меровингов.
 Хлодвиг IV (682—695) — король франков (691—695), из династии Меровингов.

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки